3 miejscowości w Polsce: 
 Białuty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Białuty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie 
 Białuty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Iłowo-Osada